Sheng – slang di derivazione mista inglese e swahili
 Sheng – strumento musicale cinese
 Sheng – suddivisione amministrativa di primo livello di Taiwan